Lanuéjols - két franciaországi község elnevezése:

 Lanuéjols (Gard)
 Lanuéjols (Lozère)